Sapoedi, een Indonesisch eiland in de Sapoediarchipel.
 Sapoediarchipel, een Indonesische archipel vernoemd naar het eiland Sapoedi.
 Straat Sapoedi, een zeestraat tussen het eiland Madoera en de Sapoediarchipel.